Кобза — многозначный термин. Может означать:

 Кобза — молдавский, румынский и украинский (до XVII века) лютнеподобный струнный щипковый музыкальный инструмент.
 Кобза — название верховья реки Кавярзе на Северном Кавказе.
 «Кобза» — украинский советский вокально-инструментальный ансамбль.

Персоналии 
 Кобза, Иван Иванович (1874—1928) — украинский общественный и военный деятель начала XX века.
 Кобза, Игорь Иванович (род. 1956) — профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии/хирургии № 2 (с 2000).